Biedaszki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn 
 Biedaszki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Biedaszki – dawna gmina w województwie olsztyńskim

Zobacz też 
 Biedaszki Małe